Claude Durand peut désigner :
 Claude Durand (1938-2015), écrivain français ;
 Claude Durand (1927-), sociologue français.